Le terme Frankenfish désigne :

 Frankenfish, un téléfilm américain réalisé par Mark Dippé en 2004 ;

 le saumon AquAdvantage, un saumon transgénique créé par l'entreprise AquaBounty Technologies ;

Homonymie